Museum für Tierkunde bzw. Tierkundemuseum steht für

 allgemein ein Naturkundemuseum mit Schwerpunkt Tierwelt, siehe Liste naturhistorischer Museen
Namen (einschließlich fremdsprachiger wörtlicher Übersetzung):
 Museum für Tierkunde Dresden

Siehe auch:
 Zoologisches Museum